Урекешти има више значења:

 Урекешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Урекешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Урекешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Урекешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Урекешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Урекешти (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Урекешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији